LUG či Lug může znamenat:

 Lug, též Lugh - irský bůh a bájný král
 Linux User Group – Sdružení uživatelů operačního systému Linux.
 „Lesbian until graduation“ – anglický slangový výraz pro dívky experimentující s homosexualitou.
 Lego User Group – Sdružení přátel Lega.